Lafaietense – abitanti di Conselheiro Lafaiete
Lafaietense – abitanti di Lafaiete Coutinho